Шато́-Рено́ () — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 180 км на юго-запад от Парижа, 85 км на юго-запад от Орлеана, 28 км на северо-восток от Тура.

История 

Город стал известен в XIX веке благодаря производимой здесь коже. Высокий уровень карбоната кальция в воде придавал производимой здесь коже особый характер, а после того, как тут в 1867 году проложили железную дорогу, кожа стала доступна всей Франции.

Население 

Население — 5 209 человек (2007).

Города-побратимы 
 Рипли (Великобритания)
 Мюльхайм-Керлих (Германия)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт